Dos diferentes clases de destructores de la Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón han recibido el nombre :

 La Clase Murasame de 1958, activos desde 1958 hasta 1989, compuesta por los:
 Murasame (DD-107)
 Yudachi (DD-108) 
 Harusame (DD-109)
 La Clase Murasame de 1996, activos desde ese mismo año, compuesta por los:
 Murasame (DD-101)
 Harusame (DD-102)
 Yudachi (DD-103)
 Kirisame (DD-104)
 Inazuma (DD-105)
 Samidare (DD-106)
 Ikazuchi (DD-107)
 Akebono (DD-108)
 Ariake (DD-109)